Хальм (Гальм; ) — немецкая фамилия:

 Гальм, Карл Феликс (1809—1882) — немецкий филолог-классик.
 Хальм, Антон (1789—1872) — австрийский композитор.
 Хальм, Гунтер (род. 1940) — политик в ГДР.
 Гальм (Фридрих Halm) — псевдоним поэта графа Мюнх-Беллинггаузена.

См. также 
 Хальме, Карле Алберт (1864—1946) — финский актёр, драматург и театральный деятель.
 
 Хальмо (; 1895—1932) — чукотский художник-косторез.

Примечания